

Geografia
 Eleusis – comune della Grecia, situato nell'Attica

Zoologia
 Eleusis – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae